Сабугал (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Гуарда. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Бейра-Интериор-Норте, который входит в Центральный регион. Численность населения — 2.8 тыс. жителей (город), 13,8 тыс. жителей (муниципалитет) на 2006 год. Занимает площадь 826,70 км².

Покровителем города считается Дева Мария (; []).

Расположение 
Город расположен в 26 км на юго-восток от адм. центра округа города Гуарда.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Алмейда
 на востоке — Испания
 на юге — муниципалитет Пенамакор
 на юго-западе — муниципалитет Фундан
 на западе — муниципалитет Белмонти
 на северо-западе — муниципалитет Гуарда

История 
Город основан в 1296 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алдейя-Велья
 Алдейя-да-Понте
 Алдейя-да-Рибейра
 Алдейя-де-Санту-Антониу
 Алдейя-ду-Бишпу
 Алфайатеш
 Бадамалуш
 Барасал
 Бендада
 Бижмула
 Каштелейру
 Сердейра
 Форкальюш
 Фойуш
 Лажеоза
 Ломба
 Малката
 Мойта
 Наве
 Пена-Лобу
 Позафолеш-ду-Бишпу
 Кадразайш
 Кинта-де-Сан-Бартоломеу
 Рапола-ду-Коа
 Реболоза
 Ренду
 Руйвош
 Рувина
 Сабугал
 Санту-Эштеван
 Сейшу-ду-Коа
 Сортелья
 Соту
 Вале-Лонгу
 Вале-даш-Эгуаш
 Вале-де-Эшпинью
 Вила-Боа
 Вила-ду-Тору
 Вилар-Майор
 Агуаш-Белаш

См. также 
 Гуарда (округ)
 Муниципалитеты округа Гуарда
 Районы округа Гуарда

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Гуарда
Города Португалии